Daubach (Hunsrück), een plaats in het district Bad Kreuznach in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Daubach (Westerwald), een plaats in het district Westerwaldkreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts